Chantal Strasser (née en 1978), nageuse suisse ;
 Gregor Strasser (1892-1934), homme politique allemand ;
 Heinrich Strasser (né en 1948), footballeur autrichien ;
 Jeff Strasser (né en 1974), footballeur luxembourgeois ;
  (1870-1935), théoricien marxiste autrichien ;
 Linus Straßer (1992-), skieur alpin allemand ;
 Otto Strasser (1897-1974), homme politique allemand ;
 Rodney Strasser (né en 1990), footballeur sierra-léonais ;
 Todd Strasser (né en 1950), écrivain américain ;
 Valentine Strasser (né en 1967), militaire et chef d'État sierra-léonais.

Autre 
 Strasser, race de pigeon domestique.

Patronyme austro-bavarois